Климец:

Населенные пункты 

Климец — село в Сколевском районе Львовской области Украины.

Фамилия 

Климец, Анна Игоревна (род. 1998) — белорусская волейболистка, диагональная нападающая.
Климец (Максимова-Климец), Елена Григорьевна (род. 1988) — белорусская шахматистка и журналистка.
Климец, Павел Анатольевич (род. 1967) — украинский политик, предприниматель.
Климец, Сергей Владимирович (род. 1958) — генерал-лейтенант, командующий Железнодорожными войсками России.